DGF, sigle composé des trois lettres D, G et F, peut faire référence à :
 dotation globale de fonctionnement, en France, une dotation relative au financement des collectivités territoriales ;
 Direction générale des forêts, en Algérie.

Code